Carlos Domingos Massoni, jugador brasileño de baloncesto
 Philippe Massoni, político y prefecto francés
 Sandra Massoni, investigadora argentina